Бендикс RIM-50 Тифон LR (, первоначально обозначалась SAM-N-8) — американский зенитно-ракетный комплекс, класса «корабль — воздух» большой дальности. Разрабатывался с 1958 года американской компанией «Бендикс» по заказу ВМС США как часть боевой системы «Тифон». Целью работ было создание многоканального зенитного комплекса, в состав которого входили РЛС AN/SPG-59 с фазированной антенной решёткой, мейнфреймы, а также пусковые установки для зенитных ракет большой и средней дальности. RIM-50 Typhon LR должен был заменить ЗРК большой дальности RIM-8 Talos. Испытания системы начались в 1961 году на борту судна «Нортон Саунд». В процессе испытаний выявилось большое количество технических проблем, что в сочетании в очень высокой стоимостью системы привело к закрытию программы в 1963 году. Вместо этого американский флот предпочёл развивать ЗУР семейства «Стандарт».

Вариантом этого комплекса был ЗРК средней дальности RIM-55 Typhon MR.

Тактико-технические характеристики 
 Количество ступеней: 2
 ДУ 1-й ступени (ускоритель): РДТТ
 ДУ 2-й ступени (маршевый): ПВРД Bendix
 Масса 1-й ступени (ускоритель): 870 кг
 Масса 2-й ступени (ракета): 770 кг
 Длина 1-й ступени (ускоритель): 3,7 м
 Длина 2-й ступени (ракета): 4,7 м
 Диаметр ракеты: 0,41 м
 Диаметр ускорителя: 0,47 м
 Размах крыла ракеты: 1,02 м
 Размах крыла ускорителя: 1,57 м
 Скорость полёта: 4 М
 Дальность: 370 км (5,5-200 км)
 Досягаемость по высоте: 29 км
 Боевая часть:
 осколочно-фугасная — 68 кг
 ядерная — 
 Взрыватель: дистанционный

Примечания

Ссылки 
 RIM-50 Typhon  GlobalSecurity.org
 Bendix SAM-N-8/RIM-50 Typhon LR  Directory of U.S. Military Rockets and Missiles
 ЗРК RIM-50/55 «TYPHOON»  Вестник ПВО

Литература 
 

Зенитные ракетные комплексы США
Зенитные ракетные комплексы морского базирования
Неосуществлённые проекты американских ракетных вооружений
Военная продукция Bendix